Hamade ist der Familienname folgender Personen:

 David A. Hamade (* 1978), deutscher Schauspieler
 Farid Hamade (1925–1999), libanesischer Politiker, Scheich, Menschenrechtsaktivist in Frankreich

Siehe auch:
 Hamadé